Die Kommunalwahlen in Niedersachsen 2011 fanden am 11. September 2011 statt.

Alle fünf Jahre werden in Niedersachsen mehr als 2000 Kommunalvertretungen gewählt. Dazu gehören die Regionsversammlung der Region Hannover, Kreistage, Stadträte, (Samt-)Gemeinderäte sowie Stadtbezirks- und Ortsräte. Daneben werden häufig gleichzeitig Direktwahlen zur Bestimmung von Landräten und Bürgermeistern durchgeführt.

Wahlberechtigte 
Bei den niedersächsischen Kommunalwahlen 2011 waren alle Deutschen und Staatsangehörige eines anderen EU-Staates, die am Wahltag ihr 16. Lebensjahr vollendet hatten, wahlberechtigt, wenn sie seit mindestens drei Monaten einen festen Wohnsitz im Wahlgebiet hatten und ins Wählerverzeichnis eingetragen waren. Sie durften zudem nicht aufgrund von zivil- oder strafrechtlichen Gerichtsentscheidungen vom Wahlrecht ausgeschlossen sein.

Wahlablauf 
Die Wahlgebiete wurden teilweise in annähernd gleich große Wahlbereiche mit unterschiedlichen Kandidatenlisten unterteilt. Jeder Wähler hatte je Wahlgebiet drei Stimmen, die er beliebig auf die Kandidaten aufteilen konnte. Die Wahllokale hatten von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Änderungen im Vergleich zur Kommunalwahl 2006 
Am 9. November 2010 wurde das Gesetz zur Änderung kommunalwahlrechtlicher Bestimmungen verabschiedet, das zum 19. November 2010 in Kraft trat. Darin wurden verschiedene Änderungen des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes und der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung beschlossen. So werden bei den Direktwahlen keine Stichwahlen mehr durchgeführt. Weitere Änderungen sind etwa bei der Einteilung der Wahlbereiche oder der Feststellung von Ersatzpersonen zu finden.

Wahlbeteiligung 
Im Gegensatz zum bundesweiten Trend lag die Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen 2011 höher als 2006. So gaben insgesamt 52,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Dies ist ein Zuwachs von 0,8 Prozentpunkten. Besonders in den kleineren Gemeinden und Landkreisen war die Wahlbeteiligung hoch, während in den größeren Städten die Bürger weniger häufig den Urnengang antraten. So beteiligten sich beispielsweise in Hannover nur 44,6 Prozent (Region Hannover 49,1 Prozent) und in Göttingen 42,6 Prozent (Landkreis Göttingen 49,8 Prozent) der Berechtigten an der Wahl. Spitzenreiter bei der Wahlbeteiligung war die Stadt Dassel, in welcher über 64,6 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl gingen.

Wahlergebnisse

Kreiswahlen 
Bei Kreiswahlen wird z. B. der Kreistag eines Landkreises oder der Rat einer kreisfreien Stadt gewählt. Die Ergebnisse sind hier kumuliert für das ganze Bundesland aufgeführt.

Gesamtergebnis

Ergebnisse nach Kreisen

Bezirk Braunschweig

Bezirk Hannover

Bezirk Lüneburg

Bezirk Weser-Ems

Gemeindewahlen 
Bei Gemeindewahlen werden die Gemeinderäte bzw. Stadträte der einzelnen Gemeinden oder Städten gewählt. Im Folgenden sind die Ergebnisse kumuliert für das gesamte Bundesland aufgetragen. Die Zählung enthält dabei nicht die Ergebnisse der Stadtratswahlen in kreisfreien Städten, diese werden zu den Kreiswahlen gezählt.

Siehe auch 
 Ergebnisse der Kommunalwahlen in Niedersachsen

Weblinks 
 Informationen zu den Kommunalwahlen 2011 auf landeswahlleiter.niedersachsen.de

Einzelnachweise 

Niedersachsen
2011